Andreas Sōtīriou – ex calciatore cipriota
 Dīmītrīs Sōtīriou – calciatore greco
 Katerina Sōtīriou – cestista greca
 Pieros Sōtīriou – calciatore cipriota